Иван Семёнович Саблуков (в ряде документов фамилия Саблучок, 1735 — 12 декабря 1777, Харьков) — русский живописец и  украинского происхождения, академик живописи Императорской Академии художеств (c 1763).

Биография 
Точных сведений о месте рождения Саблукова не сохранилось. Предположительно, Иван происходил из казацкой семьи на Левобережье Днепра. В детстве, обладая замечательным голосом, был привезен в Петербург и определëн в группу придворных певчих-подростков, пел в Придворной капелле. Позже с возмужанием и сопутствующей ломкой голоса, в 1753 году передан на обучение художественному делу к известному живописцу графа П. Б. Шереметева — И. П. Аргунову.

По именному повелению императрицы Елизаветы Петровны, видевшей представленные ей работы молодого художника, был определен 3 января 1759 г. во вновь открытую Императорскую академию художеств, где продолжил обучение живописи под руководством Д. Г. Левицкого.

В 1762 году из подмастерьев становится адъюнктом Академии, а уже в 1765 году удостаивается звания академика портретной живописи, действительного члена академии художеств.

В 1767 году переехал в Харьков, где возглавил художественные, а затем высшие классы рисования при Харьковском коллегиуме и преподавал там до 1773 года.

Среди его учеников были Л. Калиновский, Семён Маяцкий, Василий Неминущий.

Полотен, принадлежащих кисти И. С. Саблукова и дошедших до нашего времени, всего несколько. Из его произведений сохранился портрет Юрьева, который находится в Третьяковской галерее в Москве и «Портрет графини Любови Никитичны Кушелевой» в Нижегородском государственном художественном музее.

Примечания

Литература 
 Веретенников В. И. Художественная школа в Харькове в XVIII веке. «Сборник Харьковского историко-филологического общества», 1913, т. 19.

Ссылки 
 Саблуков Иван Семенович (1735—1777)

Художники-портретисты Российской империи
Художники России XVIII века
Педагоги Российской империи
Выпускники Императорской Академии художеств
Преподаватели Харьковского коллегиума
Художники-педагоги